L'islam chiite à Bahreïn représente 62% de la population musulmane de Bahreïn . Selon le Washington Institute, les opinions des dirigeants chiites et sunnites à Bahreïn sont similaires à celles de leurs pays arabes voisins . 

Bien qu'à Bahreïn, plus de la moitié de la population soit musulmane chiite (estimée à plus de 75%), la famille royale sunnite, Al Khalifa, gouverne le pays .

Histoire 
Le peuple de Bahreïn a célébré la victoire de la Révolution iranienne et a formé des rassemblements pour la soutenir. En 1979, ils voulaient participer à la détermination de leur propre destin en effectuant de nombreuses manifestations contre le gouvernement d'Al Khalifa. Al Wefaq, en tant que membre de la société chiite de Bahreïn, poursuit deux objectifs: s'opposer au gouvernement actuel de Bahreïn et changer la structure de la société en fonction du gouvernement du peuple. Créé en 2001, il a été fondé par plus de 100 universitaires chiites tels que Ali Salman, Saeid Shahabi, Abdul Amir al-Jamri et Sheikh Isa Ahmed Qassim, chef d'Al Wefaq.

14 février Coalition des jeunes 

en 2011, sur fond de printemps arabes, des manifestations ont secoué bahreïn pour condamner le pouvoir judiciaire discriminatoire dont sont victimes. revendiquent la monarchie constitutionnelle. Ce mouvement a été rapidement écrasé par l'intervention armée de l'Arabie saoudite, avec l'aide d'autres monarchies du Golfe. les chiites Selon le comportement des militants chiites du gouvernement d' Al-Khalifa incités le 14 février 2011. Ils ont appelé ce jour le jour de la rage et ont demandé aux gens de protester contre le comportement d'al-Khalifa ce jour-là. Les Al-Khalifa sont entrés en contact avec les manifestants et depuis ce jour, une vague généralisée d'actions d'Al-Khalifa contre les chiites a été pratiquée, notamment la détention de femmes et d'hommes et d'enfants et leur torture, la destruction des mosquées et des cimetières chiites.

Société 

Il y a diverses sectes à Bahreïn, comme Baharna, Arabe, Howala, Ajam, les Asiatiques. D'autre part, la politique dominante et officielle système de Bahreïn, sont régies par les Sunnites personnes .

Selon les rapports du Guardian, lorsque la famille Āl Khalīfah a commencé à gouverner Bahreïn, les chiites qui ont des parcelles de terre ont été transformés en paysans. Désormais, les postes officiels de haut rang appartiennent aux sunnites et seuls quelques postes sont dirigés par des chiites. Il est nécessaire de mentionner qu'à Bahreïn, le mot de musulman sunnite n'est pas égal pour atteindre les gens et que les chiites signifient des Bahreïn pauvres, mais dans l'ensemble des lieux chiites dans des situations économiques inadaptées .

Bahreïn a un passé ancien et historique qui résulte de la présence de savants chiites. Certains d'entre eux sont répertoriés comme suit: 

Maitham Al Bahrani, Kamal al-Deen Maitham bin Ali bin Maitham al-Bahrani, communément connu sous le nom de Cheikh Maitham Al Bahrani, était un théologien, auteur et philosophe de premier plan du XIIe siècle en arabe oriental. Al Bahrani a écrit sur la doctrine de Twelver, a affirmé le libre arbitre, l'infaillibilité des prophètes et des imams, l'imamat désigné d'Ali et l'occultation du douzième imam . Yusuf al-Bahrani Yusuf ibn Ahmed al-Bahrani (1695–1772) (arabe: يوسف البحراني) était un théologien bahreïni et une personne dominante dans le développement intellectuel de Twelver Shia Islam. Isa Qassim Ayatollah Sheikh Isa Ahmed Qassim (arabe: آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم) est le principal dignitaire religieux chiite de Bahreïn et homme politique. Il est le chef spirituel d'Al Wefaq, la plus grande société d'opposition de Bahreïn. Il était le chef et les fondateurs de l'institution des Lumières islamiques .

Références

Voir aussi 
 Beit Al Qur'an 
 Wefaq
 Bahreïn

Bahreïn
Religion à Bahreïn